Schlesinger puede referirse a:
 Adam Schlesinger
 Adolf Martin Schlesinger
 Arthur Meier Schlesinger
 James Schlesinger
 John Schlesinger
 Leon Schlesinger
 Leon Schlesinger Productions
 Maurice Schlesinger
 Cristina Pardo Schlesinger